Der TD Waterhouse Cup 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. August 2004 in Oyster Bay (New York), auf Long Island stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war zum zweiten Mal der Thailänder Paradorn Srichaphan, der in diesem Jahr als Vierter der Setzliste im Halbfinale an Luis Horna (Nr. 9 der Setzliste) scheiterte. Horna verlor im Finale wiederum deutlich gegen den Australier Lleyton Hewitt, der an Position 2 gesetzt war und kurzfristig mit einer Wildcard teilnahm. Es war der vierte Titel der Saison und der 23. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Robbie Koenig und Martín Rodríguez, spielten dieses Jahr nicht zusammen das Turnier; Koenig schied mit Graydon Oliver in der ersten Runde aus, während Rodríguez gar nicht spielte. Die ungesetzten Franzosen Antony Dupuis und Michaël Llodra schlugen im Finale die an drei gesetzten Yves Allegro und Michael Kohlmann in zwei Sätzen. Es war Dupuis einziger Titel seiner Karriere, für Llodra war es der vierte Titel. Es war das einzige Mal, dass sie in dieser Konstellation ein Turnier für sich entscheiden konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Oyster Bay (New York)